Ljung kan syfta på:

 Ljung – en växt
 Ljunghed – en buskskogsbiotop
 Ljung (efternamn) – ett svenskt efternamn och personer med namnet
 Ljungs socken, Bohuslän – en socken i Bohuslän
 Ljungs landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Ljungs församling, Göteborgs stift  – en församling i Göteborgs stift
 Ljungs kyrka, Bohuslän –  en nyare kyrkobyggnad i Ljungskile i Bohuslän
 Ljungs gamla kyrka - en äldre kyrkobyggnad i Ljungskile i Bohuslän
 Ljungs distrikt, Bohuslän – ett distrikt i Uddevalla kommun och Västra Götalands län 2016–
 Ljungs socken, Östergötland – en socken i Östergötland
 Ljungs landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Ljungs församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2006
 Ljungs kyrka, Östergötland – Linköpings stift
 Ljungs slott – ett slott i Ljungs socken, Östergötland
 Ljungs distrikt, Östergötland – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–
 Ljung och Annelund  – en tätort i Herrljunga kommun

Se även
 Jung (olika betydelser)
 Jung (efternamn)
 Jungar  – flera betydelser